Dit is een lijst van planetoïden 118201-118300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118201 - || 1995 FQ19 || 29 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118202 - || 1995 HQ3 || 26 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118203 - || 1995 HL4 || 26 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118204 - || 1995 MS1 || 23 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118205 - || 1995 MK7 || 25 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118206 - || 1995 OB6 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118207 - || 1995 SJ10 || 17 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118208 - || 1995 TH10 || 2 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118209 - || 1995 UH20 || 19 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118210 - || 1995 UG56 || 23 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118211 - || 1995 VE18 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118212 - || 1995 XM4 || 14 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118213 - || 1995 YO18 || 22 december 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (118214) Agnesediboemia || 1996 AG1 || 12 januari 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 118215 - || 1996 BN1 || 24 januari 1996 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 118216 - || 1996 DU1 || 22 februari 1996 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| 118217 - || 1996 EO7 || 11 maart 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118218 - || 1996 GM17 || 15 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118219 - || 1996 HT20 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118220 - || 1996 HA21 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118221 - || 1996 HQ21 || 18 april 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118222 - || 1996 RR11 || 8 september 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118223 - || 1996 SO4 || 21 september 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118224 - || 1996 TT1 || 3 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118225 - || 1996 TP18 || 4 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118226 - || 1996 TA30 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118227 - || 1996 TR39 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118228 - || 1996 TQ66 || 8 oktober 1996 || Mauna Kea || J. Chen, D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. X. Luu
|-
| 118229 - || 1996 VE23 || 10 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (118230) Sado || 1996 WY2 || 30 november 1996 || Chichibu || N. Sato
|-
| 118231 - || 1996 XQ18 || 8 december 1996 || Catalina Station || C. W. Hergenrother
|-
| 118232 - || 1997 AY6 || 9 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (118233) Gfrancoferrini || 1997 BX6 || 30 januari 1997 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 118234 - || 1997 BO7 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (118235) Federico || 1997 ES7 || 7 maart 1997 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| 118236 - || 1997 EO26 || 4 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118237 - || 1997 GD16 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 118238 - || 1997 JT5 || 2 mei 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118239 - || 1997 KX || 31 mei 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118240 - || 1997 LS3 || 5 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118241 - || 1997 LJ9 || 7 juni 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118242 - || 1997 NM3 || 9 juli 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 118243 - || 1997 QL1 || 30 augustus 1997 || Kleť || Z. Moravec
|-
| 118244 - || 1997 RV10 || 3 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 118245 - || 1997 SF10 || 23 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118246 - || 1997 SR15 || 27 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 118247 - || 1997 TH1 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 118248 - || 1997 TS19 || 2 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118249 - || 1997 WF15 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118250 - || 1998 BY1 || 19 januari 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 118251 - || 1998 BF18 || 22 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118252 - || 1998 BW33 || 31 januari 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 118253 - || 1998 BK43 || 23 januari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118254 - || 1998 CU || 4 februari 1998 || Kleť || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 118255 - || 1998 CZ2 || 6 februari 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118256 - || 1998 DX25 || 23 februari 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118257 - || 1998 FS17 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118258 - || 1998 FG41 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118259 - || 1998 FT52 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118260 - || 1998 FP54 || 20 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118261 - || 1998 FF79 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118262 - || 1998 FO85 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118263 - || 1998 FE90 || 24 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118264 - || 1998 FB105 || 31 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118265 - || 1998 FM142 || 29 maart 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118266 - || 1998 HQ17 || 18 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118267 - || 1998 HR56 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118268 - || 1998 HG61 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118269 - || 1998 HL74 || 21 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118270 - || 1998 HN129 || 19 april 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118271 - || 1998 HO149 || 25 april 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118272 - || 1998 KU10 || 22 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118273 - || 1998 OX9 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118274 - || 1998 QE20 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118275 - || 1998 QR24 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118276 - || 1998 QM33 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118277 - || 1998 QE105 || 25 augustus 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 118278 - || 1998 RO17 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118279 - || 1998 RG23 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118280 - || 1998 RQ31 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118281 - || 1998 RH43 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118282 - || 1998 RB48 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118283 - || 1998 RU55 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118284 - || 1998 RC59 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118285 - || 1998 RF65 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118286 - || 1998 RR66 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118287 - || 1998 RY66 || 14 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118288 - || 1998 SK4 || 20 september 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 118289 - || 1998 SN10 || 19 september 1998 || Uenohara || N. Kawasato
|-
| 118290 - || 1998 SZ26 || 20 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118291 - || 1998 SU46 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118292 - || 1998 SE57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118293 - || 1998 SV62 || 25 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118294 - || 1998 SQ75 || 17 september 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 118295 - || 1998 SA111 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118296 - || 1998 SL122 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118297 - || 1998 SY129 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118298 - || 1998 SC131 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118299 - || 1998 SD148 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 118300 - || 1998 SL162 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten